Дина́стия Му() — подчинённая Китаю династия правителей (тусы́; ) народа наси́. Правила областью  Лицзян () с XIV века по 1723 год, и прекратившаяся во время манчжурского императора Юнчжэн (), который ликвидировал систему правления лицзянских тусы́ ().

Список правителей династии Му

Ссылки
《木氏宦谱》
《中国西南古纳西王国》 （The Ancient Nakhi Kingdom of Southwest China），云南美术出版社，约瑟夫·洛克著，刘宗岳译，1999年4月出版，ISBN 978-780-586-514-0
《纳西族史》，郭大烈、 和志武著，3－4，四川民族出版社，1999年9月，ISBN 978-754-092-230-6,ISBN 754-092-230-3

История Юньнани
Династии Юго-Восточной Азии
Китайские династии
Лицзян